Фінал Кубка Футбольної ліги 1995 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1994—1995, 35-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 2 квітня 1995 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Ліверпуль» та «Болтон Вондерерз».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

1995
1995 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Квітень 1995
1995 в англійському спорті